Jean Drapeau - burgemeester van Montreal
 Jean-Drapeau (metrostation) - metrostation in Montreal, vernoemd naar bovenstaande burgemeester